Boxing steht für:
Boxen, Sportart, (engl.)
Boxing (Binzhou), Ort in China 
Boxing Day im Commonwealth Tag nach Weihnachten 
 Boxing Island in Antarktika
Siehe auch:
Autoboxing
Men Boxing